Eosiopsis är ett släkte av tvåvingar. Eosiopsis ingår i familjen Diopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Eosiopsis